Николай Ващук:
 Ващук, Николай Васильевич (1959—1986) — ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Украины.
 Ващук, Николай Демьянович — первый секретарь Джалал-Абадского обкома КПСС